Дубки — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.

География 
Расположена на берегу реки Утроя, в 23 км к юго-западу от города Остров.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 217 жителей.

История 
До 1 июля 2010 года деревня входила в состав ныне упразднённой Рубиловской волости в качестве её административного центра.

В деревне родился Герой Советского Союза Иван Николаев.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)